John Curran ist der Name folgender Personen:

* John Curran (Fußballspieler, 1864) (1864–1933), schottischer Fußballspieler 
 John Curran (Schriftsteller) (* 1954), irischer Schriftsteller 
 John Curran (Politiker) (* 1960), irischer Politiker
 John Curran (Regisseur) (* 1960), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 John Curran (Fußballspieler, 1982) (* 1982), nordirischer Fußballspieler 
 John Joseph Curran (1842–1909), kanadischer Politiker
 John Philpot Curran (1750–1817), irischer Politiker